Die Toray Sillook Open 1977 waren ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 12. bis 18. September 1977 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1977
Tennisturnier in Osaka
Tennisturnier in Shibuya